Osoby o tym nazwisku:
 Jan Miazek – rzymskokatolicki duchowny
 Ryszard Miazek – polski ekonomista i publicysta